5/12 kan syfta på:

 5 december
 12 maj (amerikanskt datumformat)